Більчанська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Більчанська волость — Охтирського повіту Харківської губернії;
 Більчанська волость — Одеського повіту Херсонської губернії.